Лос Папајос има више значења:

 Лос Папајос (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Папајос (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику